Марк Дэ́йси (; ) — канадский кёрлингист.

Играет на позиции четвёртого и третьего. В течение долгого времени — скип своей команды.

Достижения 
 : бронза ().
 : золото (), серебро (, ), бронза ().
 : золото (2002, ), серебро (2001).
 : бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
В 2000—2013 был женат на известной канадской кёрлингистке Хизер Смит (в то время она носила фамилию Смит-Дэйси).

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы Канады по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу